Хайниш () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Марианна Хайниш (1839—1936) — австрийская общественная деятельница, феминистка.
 Хайниш, Михаэль (1858—1940) — австрийский политик и экономист. Второй президент Австрии.